Caloschemia är ett släkte av fjärilar. Caloschemia ingår i familjen Callidulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Caloschemia